Couples ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Couples (* 1959), US-amerikanischer Profigolfer

Couples ist 
 der englische Originaltitel eines Romans von John Updike, siehe Ehepaare

Siehe auch:
 Couplet (Begriffsklärung)